Зуй Денис Вікторович (народився 1 вересня 1979 у м. Горлівка Донецької області, УРСР) — український волейболіст, ліберо.
 Зуй Андрій (1893—1926) — український педагог, військовий, громадський діяч на Херсонщині.
 Зуй Роман Іванович — майор, командир командир танкового батальйону 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Примітки